La I liga 1995-1996 è stata la 62ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti: Instal Białystok e  retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Dominik Tomczyk,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1995-1996